Recensio (lat. recensio ‚Musterung‘) steht für:

 ein Verfahren in der Textkritik
 eine geschichtswissenschaftliche Online-Plattform für Rezensionen, siehe Recensio.net